Acremoniella — рід грибів. Назва вперше опублікована 1886 року.

Класифікація 
До роду Acremoniella відносять 27 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1886. Sylloge Hyphomycetum. Sylloge Fungorum. 4:1-807 - P.302

Роди грибів